Scipione Caffarelli-Borghese (1576-1633), cardinale
Scipione Borghese (1734-1782), cardinale
Scipione Borghese (1871-1927), pilota automobilistico e politico